Белинское — название населённых пунктов в России:
 Белинское — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Белинское — село в Ленинском районе Крыма.
 Белинское — село в Томаринском городском округе Сахалинской области.

См. также 
 Белинская (значения)
 Белинский (значения)